Paulo Marinho (empresário) — empresário carioca
 Paulo Marinho (pintor) — pintor, desenhista e professor brasileiro
 Paulo Marinho (político) — político brasileiro do Maranhão
 Paulo Marinho Júnior — político brasileiro do Maranhão, filho de Paulo Marinho (político)

Desambiguações de antropônimos